Mistrzostwa Stanów Zjednoczonych w Lekkoatletyce 2012 – zawody lekkoatletyczne będące jednocześnie krajową eliminacja do reprezentacji USA na igrzyska olimpijskie, które odbywały się od 21 czerwca do 1 lipca na Hayward Field w Eugene.

Podczas zawodów wielobojowych – zaliczanych do cyklu Combined Events Challenge – Ashton Eaton ustanowił wynikiem 9039 punktów nowy rekord świata w dziesięcioboju.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 

2012 w lekkoatletyce
2012 w Stanach Zjednoczonych
2012
Sport w Eugene